Europejska F3 Open Sezon 2012 – dwunasty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 27 kwietnia na francuskim torze Circuit Paul Ricard, a zakończył 10 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk z paszportem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Ed Jones, a wśród zespołów – włoska ekipa RP Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2012 został zatwierdzony 5 listopada 2011 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazła się dwie nowe rundy na Nürburgring i Hungaroringu. Euroformula Open Championship towarzyszyła serii International GT Open.

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Puchar F308/300

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Euroformula Open Championship
2012 w sportach motorowych
2012 w Europie